

Нові Карамали — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Нові Карамали — село, Міякинський район, Башкортостан

Див. також 
 Карамали